Brian Boyer Bliss (Webster, 28 de setembro de 1966) é um ex-futebolista e treinador de futebol norte-americano.

Carreira

Clubes  
Sua carreira clubística iniciou-se em 1987 (quando o futebol nos EUA ainda vivia sua fase pré-MLS) defendendo o Cleveland Force. Jogaria ainda por Albany Capitals e Boston Bolts até 1990, quando assinou seu primeiro contrato profissional, com o Energie Cottbus.

Bliss não durou muito tempo na equipe alemã, tendo jogado 13 partidas e marcado um gol. Até 1996, jogaria em terras germânicas, tendo defendido Chemnitzer e Carl-Zeiss Jena antes de voltar aos EUA, que já vivia uma fase mais profissionalizada de seu futebol.

Depois de ter defendido Columbus Crew e MetroStars (futuro Red Bull New York), Bliss despediu-se como jogador em 1998, após ter disputado apenas três partidas pelo KC Wizards (atual Sporting Kansas City).

Seleção
Bliss recebeu sua primeira convocação para a Seleção dos EUA em 1984, quando ainda nem tinha completado 18 anos e ainda estudava na Universidade de Connecticut.

A primeira competição que participou com a camisa dos EUA foram as Olimpíadas de 1988. Doia anos depois, foi agraciado com a convocação para a Copa de 1990, a primeira de seu país em 40 anos. A participação dos EUA foi bastante fraca, tendo ficado na primeira fase. 

Era praticamente dada como certa sua convocação para a Copa de 1994, realizada nos EUA. Mas o técnico sérvio Bora Milutinović preteriu Bliss na convocação final, chamando Cle Kooiman para o seu lugar.

No ano seguinte, Bliss disputou seu último torneio pelos EUA: a Copa América de 1995. Depois da disputa, aposentou a camisa dos EUA. No total, foram 44 jogos e dois gols marcados.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas dos Estados Unidos
Futebolistas do Fußball-Club Energie Cottbus
Futebolistas do FC Carl Zeiss Jena
Futebolistas do Chemnitzer FC
Futebolistas do Columbus Crew Soccer Club
Futebolistas do New York Red Bulls
Futebolistas do Sporting Kansas City
Jogadores da Seleção Estadunidense de Futebol
Futebolistas olímpicos dos Estados Unidos
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Copa América de 1995
Treinadores de futebol dos Estados Unidos
Treinadores do Chicago Fire